Wakefield steht für:

 Wakefield (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wakefield (Hawthorne) (1835), eine Kurzgeschichte von Nathaniel Hawthorne
 Wakefield (Motorrad) (1902–1905), eines der ersten englischen Motorräder
 Kielfeld, siehe Kielfeld-Beschleuniger
 Wakefield, Originaltitel des Spielfilmes Wakefield – Dein Leben ohne dich (2016)

Wakefield ist der Name folgender

Orte im Vereinigten Königreich:
 Wakefield, Yorkshire, England
 City of Wakefield, Verwaltungsbezirk in Yorkshire, England
 Wakefield (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus

in Neuseeland:
 Wakefield (Neuseeland)

in Kanada:
 Wakefield (Québec)

in Australien:
 Wakefield (New South Wales)
 Wakefield (Wahlkreis, Australien)
 Port Wakefield, South Australia
 Wakefield Regional Council, South Australia

in den Vereinigten Staaten:
 Wakefield (Illinois)
 Wakefield (Indiana)
 Wakefield (Kansas)
 Wakefield (Kentucky)
 Wakefield (Louisiana)
 Wakefield (Maryland)
 Wakefield (Massachusetts)
 Wakefield (Michigan), im  Gogebic County
 Wakefield (Mississippi)
 Wakefield (Nebraska)
 Wakefield (New Hampshire)
 Wakefield (New York)
Wakefield (North Carolina)
 Wakefield (Ohio)
 Wakefield (Rhode Island)
 Wakefield (Texas)
 Wakefield (Virginia)
 Wakefield (Washington)
 Wakefield Forest (Virginia)
 Wakefield Junction (Massachusetts)
 Wakefield Manor (Virginia)
 Wakefield Meadows (Maryland)
 Wakefield Mill (Maryland)
 Wakefield Village (Arkansas)
 Wakefield-Peacedale, Rhode Island
 Wakefield Township (Minnesota)
 Wakefield Township (Michigan)

Siehe auch:
 Wakefield Highland, Hochland im Palmerland, Antarktika
 Wakefield-Riff, Riff im südlichen Indischen Ozean
 Schlacht von Wakefield (1460) in Wakefield, Yorkshire, England
 Cushman & Wakefield, eine globale Immobilien-Dienstleistungsgesellschaft